Rosas (Madrid), barri de Madrid integrat en el districte de San Blas-Canillejas 
 Biografies:
 Josep Rosas i Vilaseca (Súria, 1891 - Santiago de Xile, 1968), sindicalista sabadellenc 
 Juan Manuel de Rosas (Buenos Aires, 1793 - Southampton, 1877), militar i polític de l'Argentina 
 Manuela Rosas de Terrero o Manuelita Rosas (Buenos Aires, 1817 - Londres, Regne
 Mario Alberto Rosas Montero
 Ramon Rosas i Vilaseca (Súria, Bages, 1881 - Perpinyà, 1943), pagès, obrer i sindicalista català